WIG50 – indeks giełdowy obejmujący 50 średnich spółek z głównego rynku notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Publikację indeksu rozpoczęto w dniu 24 marca 2014 Indeksy WIG50 wraz z WIG250, zastąpią dotychczasowe indeksy mWIG40, sWIG80 i WIG-Plus. 18 września 2014 zarząd giełdy zdecydował na posiedzeniu, że od początku 2015 r. GPW zaprzestanie publikowania indeksu WIG50.

Skład indeksu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy giełdowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie